MRG peut désigner :
 Mouvement des radicaux de gauche (Sénégal), un ancien parti politique sénégalais
 Parti radical de gauche (ex MRG)